Loquillo puede referirse a:

 Loquillo, cantante español de rock.
 Loquillo o Pájaro Loco, personaje de dibujos animados.
 Loquillo, comediante colombiano.